Кыпиново — топоним в Болгарии:
 Кыпиново (Великотырновская область);
 Кыпиново (Добричская область).